Die WTA Championships 1997 (auch als Chase Championships bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 17. bis 23. November 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan